La Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM) es una universidad de minera y metalúrgica localizada en Moa, Cuba.

Facultades 

Se encuentra dividida en dos facultades: 

 Metalurgia y Electromecánica
 Minería

Referencias

Enlaces externos 

 

Educación en Cuba